Ixodes djaronensis  — вид кровососущих клещей рода Ixodes из семейства Ixodidae.

Описание 
Паразитируют на хищных млекопитающих, среди хозяев известны генетта (Genetta tigrina) и пушистохвостый мангуст (Bdeogale crassicauda). Вид был впервые описан в 1907 году французским зоологом  (Louis Georges Neumann, 1846—1930).

Распространение 
Афротропика: Кения, Танзания.

См. также 
 Ixodes unicavatus

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ixodes Информация на сайте Discover Life. 

Ixodes
Животные, описанные в 1907 году
Паукообразные Африки
Паразиты млекопитающих
Эндемики Восточной Африки